Rosso sangue  – film horror del 1981 diretto da Joe D'Amato
Rosso sangue  – film del 1986 diretto da Leos Carax
Rosso sangue  – Tonalità scura di rosso